Partia Progresywna (Grecja)
 Partia Progresywna (Izrael)
 Partia Progresywna (Rodezja)